Цвятков може да се отнася за:
 Вълко Цвятков (1924 – 1944), български партизанин
 Никола Цвятков (1849 – 1926), български революционер